Jméno Cristina nosí více osobností:

 Cristina Hoyosová (* 1946) – španělská tanečnice
 Cristina García Rodero (* 1949) – španělská fotografka
 Cristina Fernández de Kirchner (* 1953) – argentinská prezidentka
 Cristina (zpěvačka), vlastním jménem Cristina Monet-Palaci (1959–2020) – zpěvačka
 Cristina-Adela Foișorová (* 1967) – rumunská šachistka
 Cristina Otero (* 1995) – španělská fotografka

 ve fikci
 Dr. Cristina Yang – postava v seriálu Chirurgové

 jiný význam
 Cristina (Badajoz) – město ve Španělsku